Ramminger ist der Familienname folgender Personen:

 August Ramminger (1899–1975), deutscher Journalist und Politiker (CSU)
 Eva Ramminger (* 1966), österreichische Bibliothekarin, Leiterin der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol 
 Jacob Ramminger (1535–1606), deutscher Schreiber, Konstrukteur mathematisch-astronomischer Instrumente und Kartograph
 Manfred Ramminger (1930–1997), deutscher KGB-Agent
 Sebastian Ramminger (1560/1570–1617), württembergischer Maler